3C 465 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 7720/1
 NGC 7720/2